У Армији Републике Северне Македоније постоји више различитих чинова који одређују хијерархију унутар ње. Ови чинови су подељени на четири групе, у зависности од положаја особе која га носи. То су: генерали, официри, подофицири и војници.

Чинови

Спољашње везе 

 Министарство одбране Северне Македоније 

Армија Републике Северне Македоније